Жустін Енен була триразовою чинною чемпіонкою, але не захищала титул, оскільки полишила спорт 14 травня 2008 року. Її відхід залишив Серену Вільямс єдиною колишньою чемпіонкою Франції, яка виступала в сітці жіночого турніру. Вільмс у третьому колі зазнала поразки від Катарини Среботнік, а це означало, що для переможниці Відкритого чемпіонату Франції 2008 цей титул стане першим.

У фіналі фіналістка турніру 2007 року Ана Іванович пермогла Дінару Сафіну з рахунком 6–4, 6–3, здобувши свій перший і єдиний титул на турнірах Великого шолома. За весь турнір Іванович програла лише один сет, проти співвітчизниці Єлени Янкович, в матчі, який вирішував хто стане 1-ю ракеткою світу. Зрештою Іванович змістила з першого рядка світового рейтингу Марію Шарапову, яка зайняла його після відходу зі спорту Жустін Енен.

На цьому чемпіонаті вперше в основній сітці турнірів Великого шолома з'явилася майбутня 2-га ракетка світу і переможниця двох турнірів Великого шолома Петра Квітова.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінал
| RD3=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1=13
| RD1-team1= Дінара Сафіна
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Олена Дементьєва
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=65
| RD1-score2-3=0
| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Світлана Кузнецова
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Кая Канепі
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=Q
| RD1-team5= Карла Суарес Наварро
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Єлена Янкович
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Патті Шнідер
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Ана Іванович
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=13
| RD2-team1= Дінара Сафіна
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Світлана Кузнецова
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Єлена Янкович
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=4
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Ана Іванович
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=6
| RD3-seed1=13
| RD3-team1= Дінара Сафіна
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Ана Іванович
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

 Секція 4 

| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ц Піронкова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=1
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Канепі
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= А Чакветадзе
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=62
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=12
| RD3-team01= А Савай
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= П Квітова
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=29
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К Канепі
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=65
| RD3-score04-3=7
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= К Канепі
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=6
}}

 Нижня половина 

 Секція 5 

| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= П Пармантьє
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=2
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Дж Дітті
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Н Деші
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Деллаква
| RD1-score15-1=64
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= М Бартолі
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=2
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= В Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= С Сфар
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А Павлюченкова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=26
| RD2-team04= Ф Пенетта
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=22
| RD2-team05= А Моресмо
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К Деллаква
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=26
| RD4-team01= Ф Пенетта
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2008
2008 у тенісі